

Musica 
 Impossible – album di Pete Jolly del 1960
 Impossible – singolo di Captain Hollywood Project del 1993
 Impossible – singolo dei The Charlatans del 2000
 Impossible – singolo di Edyta Górniak del 2003
 Impossible – singolo degli Shout Out Louds del 2005
 Impossible – album di John Foxx & Louis Gordon del 2008
 Impossible – singolo di Daniel Merriweather del 2009
 Impossible – singolo di Måns Zelmerlöw del 2009
 Impossible – singolo di Anberlin del 2010
 Impossible – singolo di Shontelle del 2010
 Impossible – singolo di Lacey Sturm del 2015
 Impossible – singolo dei Nothing but Thieves del 2020

Altro 
 Impossible – romanzo di Danielle Steel del 2005
 Impossible – programma televisivo britannico

Pagine correlate 
The Impossible (disambigua)
Imposible